Candies — японська ідол-група, популярна між 1973 і 1978 рр.
У 1977 році, незважаючи на велику популярність, Candies несподівано оголосила про завершення виступів. У Японії, на заключному концерті це було великою новиною. Заключний концерт був представлений на телебаченні. Його аудиторія мала рейтинг 32 %.

Дискографія

Сингли 
Lead vocal : Sue (1,2,3,4) Ran (5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18) Miki (16)

відео

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт 
 Дискографія 

Попгурти Японії
Музичні колективи, що з'явились 1973
Музичні колективи, що розпались 1978
Засновані в Японії 1973